Sengen steht für:

 ein industrielles Textilveredelungsverfahren, siehe Gasieren
 ein Vorbereitungsverfahren in der Lebensmittelherstellung, siehe Abflammen
 die Shintō-Gottheit des Vulkans Fuji, siehe Fuji (Vulkan) #Popularität